Изюмский собор может означать:
 Собор Изюмских святых — собор православных исповедников и новомучеников Земли Изюмския.

Православные храмы 
 Изюмский Вознесенский собор (1826) - кафедральный, на Песках.
 Изюмский Преображенский собор (1684) в центре города.